Bagdad puede referirse a:
Bagdad
Bagdad Café
Puerto Bagdad
El califa de Bagdad
Sala Bagdad
Nuevo Bagdad
 Bagdad (Arizona)
 Bagdad (Florida)
 Batalla de Bagdad (México)
 Bagdad Rap